Washim (district), een district van de Indiase staat Maharashtra
 Washim (stad), de hoofdplaats van het Indiase district Washim